Аветисян Авет Маркосович (1897–1971)  — народний артист СРСР, актор театру і кіно
 Аветисян Арсен Ліпарітович (1973) — вірменський футболіст, що грав на позиції нападника
 Аветисян Володимир Арташесович (1946) — літературознавець, професор УДУ
 Аветисян Мінас Карапетович (1928-1975) — вірменський художник
 Петрос Аветисян (1996) — вірменський футболіст
 Аветисян Самвел Хачатурович (1902-?) — вірменський радянський діяч
 Аветисян Тамара Костянтинівна (1918—2012) — радянська та українська співачка, солістка Національної Філармонії України.

Вірменські прізвища